Найдьонов Андрій Михайлович (*19 листопада 1978) — український політик.
 Найдьонов Андрій Олексійович (*25 серпня 1977) — російський кінооператор.